Язовицы — название населённых пунктов:
 Язовицы — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Язовицы — деревня в Лесном районе Тверской области.